Le terme portugais  ou  désigne initialement un arbre originaire du nord-est du Brésil (et qui a donné son nom au pays). Il prend d'autres significations dans divers contextes.

Sciences et techniques 
 Le  (ou bois-brésil) est un arbre également nommé Pernambouc (Paubrasilia echinata),  de la famille des Caesalpiniaceae selon la classification classique ou des Fabaceae (sous-famille des Caesalpinioideae) selon la classification phylogénétique.
 Le terme  est également utilisé, par confusion avec l'arbre précédent, pour désigner :
 Caesalpinia pluviosa, un arbre de la même famille ;
 un pau-ferro, nom vernaculaire utilisé pour divers arbres ornementaux.

Culture et société 
  est un recueil de poésies d'Oswald de Andrade, publié en 1925 par l'éditeur parisien Au sans pareil.
 Le  est un mouvement artistique fondé en 1924 par Oswald de Andrade et Tarsila do Amaral.

Toponyme 
 Pau Brasil est une municipalité de la microrégion d'Ilhéus-Itabuna, au sud de l'État de Bahia (Brésil).